Südostbahnhof steht für:

 Bahnhof Magdeburg Südost
 Bahnhof Gardelegen Südost
 Lissabon Süd- und Südostbahnhof, siehe Lissabon Sul e Sueste
 Wien Südbahnhof (mit integriertem Ostbahnhof)